— головна залізнична станція району Пендік, Стамбул
 Пендік — район Стамбула 
  — станція лінії М4 Стамбульського метро.